Prada hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas

En España
Prada (Monfero), lugar de la parroquia de Queijeiro, concello de Monfero, provincia de La Coruña.
Prada (Padrón), lugar de la parroquia de Cruces, concello de Padrón, provincia de La Coruña.
Prada (Jove), lugar de la parroquia de Xuances, concello de Jove, provincia de Lugo.
Prada (La Vega), lugar y parroquia del concello de La Vega, provincia de Orense.
Poboado de Prada, lugar de dicha parroquia.
La Prada, localidad del municipio de Valle de Tobalina, provincia de Burgos.
Prada de Valdeón, localidad del municipio de Posada de Valdeón, provincia de León.
Prada de la Sierra, despoblado del municipio de Santa Colomba de Somoza, provincia de León.
Prada (Allande), lugar de la parroquia  de Villagrufe, concejo de Allande, Asturias.
Prada (Pravia), lugar de la parroquia  de Arango, concejo de Pravia, Asturias.
Prada (Salas), lugar de la parroquia  de Santullano, concejo de Salas, Asturias.
 Can Prada, mas del municipio de Palau de Santa Eulalia, provincia de Gerona.
 Sierra de Prada, sierra en el municipio de Cabó, provincia de Lérida.

En Francia
 Prada de Conflent, localidad del departamento de Pirineos Orientales;
 Estación de Prada-Molig, estación ferroviaria en Prada de Conflent;
 La Prada, población y comuna, en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Aude;
 La Prada, población y comuna, en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente;
 Cantón de Prada, antigua división administrativa, en el departamento de Pirineos Orientales, región de Languedoc-Rosellón;
 Distrito de Prada, distrito en el departamento de Pirineos Orientales, región de Occitania;

Empresas
Prada (casa de moda), nombre comercial de una casa italiana de moda;
Mario Prada, fundador de la casa Prada;
Miuccia Prada, actual diseñadora de la casa Prada;
Ágatha Ruiz de la PradaÁgatha Ruiz de la Prada y Sentmenat, XIII marquesa de Castelldosríus grande de España y XXIX baronesa de Santa Pau, fundadora de la casa Ágatha Ruiz de la Prada;Prada A Tope''' es una marca y franquicia española, creada por José Luis Prada.

Zoología
Prada (animal), género de mariposas.

Véase también